Боровской сельсовет — сельское поселение в Новосибирском районе Новосибирской области.

Административный центр — село Боровое.

Географическое положение 
Населенные пункты Боровского сельсовета расположены на живописном побережье Обского моря. Поселок Прогресс образован в 30-е годы XX века, села Боровое и Береговое – в 1953 г.

История 
Боровской сельсовет образован в 1954 г. Общая площадь, которого составляет 140 кв.км. На территории сельсовета проживает 2584 чел.

В 1965 г. на территории сельсовета начало создаваться крупнейшее опытно-производственное хозяйство «Боровское», где успешно внедрял свои разработки СибНИПТЖ СО ВАСХНИЛ.

В начале 80-х годов на базе ОПХ был построен единственный за Уралом полностью механизированный животноводческий комплекс. Сегодня в «Боровском» выращивают зерновые культуры, развивается свиноводство, активно используются передовые агротехнические методы и высокопроизводительная сельскохозяйственная техника.

Не отстают от тружеников нивы и труженики образования. В 2007 году педагогический коллектив средней школы № 84 (директор Ю.А. Звягин), выиграл президентский грант в 1 млн. рублей, на эти деньги были приобретены школьная мебель, 10 компьютеров, наглядные пособия.
Центр культурной жизни – СКО «Боровское» (директор Бесекеева З.П.). Дом культуры им. В.С. Егорова в с. Боровое – один из лучших в районе. Здесь постоянно проводятся районные праздники. Третий год подряд работает кукольный театр «Петрушка», под руководством Н.В. Сотниковой, в 2009 году он стал лауреатом межрегионального фестиваля любительских театров кукол.

На территории сельсовета успешно работают: Детская школа искусств, детский сад, две библиотеки, Боровское сельпо, МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское», врачебная амбулатория, два ФАПа.
Ежегодно в с. Боровом на пристани останавливается теплоход «Андрей Первозванный» с благотворительной акцией, которую совместно осуществляют представители Новосибирской епархии Русской православной Церкви, министерства социальной защиты и министерства здравоохранения Правительства Новосибирской области.

На берегу Обского моря расположены санаторий – профилакторий «Изумрудный», база отдыха и детские оздоровительные лагеря, где отдыхают жители района и области.

Население

Состав сельского поселения

Котеджные поселки 
На территории сельсовета по соседству с поселком Боровое расположены два коттеджных поселка - "Боровое-1" и новый "Боровника". Наличие в непосредственной близости Обского водохранилища и хвойного леса делают эти места привлекательными для жизни и отдыха. В поселках проведено электричество, вода и канализация. Имеются асфальтированные дороги и охрана.
"Боровника" находится в стадии не активного освоения. Несколько домов хозяева уже отстроили, остальные копят силы на постройку своих фамильных гнезд.

Отдых 
Длинные песчаные пляжи в обрамлении леса являются излюбленным местом отдыха как жителей Новосибирской области, так и приезжих туристов.

По сути в Боровом два пляжа. Один поближе к селу, где отдыхают местные жители и приезжие туристы, второй чуть подальше, на нем больше свободного места.
Автомобильных туристов, можно сказать, летом даже слишком много. В солнечные дни автомобили занимают всю кромку вдоль берега. К сожалению, еще не все отдыхающие научились убирать мусор после своего плодотворного отдыха. В связи с этим администрация установила ограждение вокруг организованного пляжа и организовала платный въезд на автомобилях в прибрежную зону, чтобы получать средства и в частности расходовать их на уборку этих территорий.

В Боровом функционирует детский оздоровительный лагерь. Так же имеется палаточный кемпинг.

Сосновый лес насыщен свежим воздухом и положительной энергией. Каждый из отдыхающих здесь, получит свою порцию заряда энергии и позитивных эмоций.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Боровского сельсовета

Муниципальные образования Новосибирского района
Сельские поселения Новосибирской области